Denumirea de Aleksandrovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Aleksandrovo, un sat în comuna Pomorie, regiunea Burgas;
 Aleksandrovo, un sat în comuna Haskovo, regiunea Haskovo;
 Aleksandrovo, un sat în comuna Straldja, regiunea Iambol;
 Aleksandrovo, un sat în comuna Loveci, regiunea Loveci;
 Aleksandrovo, un sat în comuna Pavel Banea, regiunea Stara Zagora;
 Aleksandrovo, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște;
 Aleksandrovo, un sat în comuna Sviștov, regiunea Veliko Tărnovo;
 Aleksandrovo, un sat în comuna Smeadovo, regiunea Șumen.